Ниже представлен список главных тренеров национальной сборной Швейцарии по футболу, их статистика и достижения в сборной.

Швейцарский футбольный союз был создан 7 апреля 1895 года и был одной из организаций, основавших ФИФА в 1904 году. Первый официальный международный матч сборная Швейцарии провела 12 февраля 1905 года против Франции. В этой игре национальную команду возглавлял Центральный комитет федерации, в который входили Виктор Шнайдер, , . До начала 1960-х годов сборную Швейцарии преимущественно тренировали различные комиссии, состоявшие, как правило, из трёх специалистов. Наиболее известным и успешным тренером того период был австриец Карл Раппан, под началом которого швейцарцы вышли в четвертьфинал двух чемпионатов мира: 1938 и 1954 годов.

В 1970-1980-годах сборная Швейцарии пребывала в кризисе, не будучи способной пробиться ни на мировое, ни на континентальное первенство. При англичанине Рое Ходжсоне команда, наконец, сумела выйти на чемпионат мира 1994 года, где преодолев групповой этап, проиграла в 1/8 финала. С середины 2000-х годов швейцарцы стали постоянным участником финальных стадий чемпионатов мира и Европы, пропустив лишь чемпионат Европы 2012 года. При главных тренерах Якобе Куне, Оттмаре Хитцфельде и Владимире Петковиче команда трижды выходила в 1/8 финала мирового первенства.

Действующим главным тренером сборной с 9 августа 2021 года является Мурат Якин.

Список тренеров 
Данные приведены на 
Условные обозначения:

 ЧМ — чемпионат мира
 ОЧМ — отборочный турнир чемпионата мира
 ЧЕ — чемпионат Европы
 ОЧЕ — отборочный турнир чемпионата Европы
 ЛН — Лига наций УЕФА 
 КЦЕ — Кубок Центральной Европы
 ОИ — Олимпийские игры

Примечания

Ссылки 
 Статистика главных тренеров сборной Швейцарии на сайте eu-football.info 
 Список главных тренеров сборной Швейцарии на сайте rsssf.com 

Сборная Швейцарии по футболу
Ш